Lučina (Slivno), naselje u općini Slivno, Hrvatska
 Lučina (Jajce, BiH), naselje u općini Jajce, BiH